Божьи коровки:

 Божьи коровки — семейство жуков.
 Божьи коровки — комедийный художественный фильм, вышедший в 1992 году.
 «Божьи коровки» — настольная игра, созданная сёгисткой Китао Мадокой.